Die Liste von Kommunalwahlergebnissen enthält eine Zusammenstellung mit Hinweisen auf Ergebnisse von Kommunalwahlen, insbesondere im deutschsprachigen Raum.

Ergebnisse der Kommunalwahlen in Deutschland

Ergebnisse der Kommunalwahlen in den Ländern 

Nächste Wahltermine: Wahlen 2021

Ergebnisse der Kommunalwahlen in deutschen Städten

Ergebnisse der Kommunalwahlen in Österreich

Ergebnisse der Kommunalwahlen in den Bundesländern

Ergebnisse der Kommunalwahlen in österreichischen Städten 

Fußnoten:

1 St. Pölten: siehe auch die Artikel zu den Gemeinderatswahlen:
 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1972, 1977, 1982, 1986, 1991, 1996, 1997, 2001, 2006, 2011
2 Wien: siehe auch die Artikel zu den Landtags- und zugleich Gemeinderatswahlen
 1945, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1973, 1978, 1983, 1987, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010

Ergebnisse der Kommunalwahlen in schweizerischen Städten

Ergebnisse der Kommunalwahlen in einer italienischen Stadt 

 Bozen ab 1922 (mit großen Lücken)

Ergebnisse der Kommunalwahlen in einer niederländischen Stadt 

 Almere ab 1978

!Liste
Kommunalwahlergebnisse